Krasnogorskoje (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Krasnogorskoje (Region Altai), Dorf in der Region Altai, Verwaltungszentrum des Krasnogorski rajon
 Krasnogorskoje (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Rajon Gussew (bis 1936 Niebudszen, 1936–1938 Niebudschen, 1938–1946 Herzogskirch, Kreis Gumbinnen, Ostpreußen)
 Krasnogorskoje (Swerdlowsk), Dorf in der Oblast Swerdlowsk
 Krasnogorskoje (Tjumen), Dorf in der Oblast Tjumen
 Krasnogorskoje (Tula), Dorf in der Oblast Tula
 Krasnogorskoje (Udmurtien), Dorf in der Republik Udmurtien, Verwaltungszentrum des Krasnogorski rajon

Siehe auch:
 Krasnogorsk (Begriffsklärung)
 Krasnogorski (Begriffsklärungsseite)